Cody Cropper – calciatore statunitense
 Jason Cropper – chitarrista statunitense
 Steve Cropper – chitarrista, compositore e paroliere statunitense